Adam Krieger (1634-1666), compositeur et organiste allemand.
Adele Schreiber-Krieger (1872-1957), femme politique allemande.
 Alfred Krieger (1903-1957), personnalité politique française.
 Ali Krieger (1984-), joueuse américaine de soccer.
 Andreas Krieger (1966-), athlète allemand.
 Bia Krieger, chanteuse brésilienne.
 Cecilia Krieger (1894-1974), mathématicienne polonaise.
 Christian Krieger (1964-), pasteur réformé alsacien.
 Dominik Krieger (1968-), ancien coureur cycliste allemand.
 Eduard Krieger (1946-2019), footballeur autrichien.
 Joannis Alexander Krieger (1759-1832), homme politique néerlandais.
 Johan Cornelius Krieger (1683-1755), architecte et paysagiste danois
 Johann Krieger (1651-1735), compositeur et organiste allemand.
 Johann Philipp Krieger (1649-1725), compositeur et organiste allemand de la période baroque.
 Johann Nepomuk Krieger (1865-1902), dessinateur sélénographe.
 Louis Krieger (1868–1951), ingénieur français et constructeur d'automobile électrique.
 Mike Krieger (1986-), cofondateur d'Instagram.
 Murilo Sebastião Ramos Krieger (1943-), religieux catholique brésilien.
 Robby Krieger (1946-), guitariste américain, membre des Doors.
 Solly Krieger (Danny Auerbach) (1909-1964), boxeur américain.

Autres 
 Prix Krieger-Nelson
 Médaille Heidi-Krieger

Patronyme allemand
Patronyme alsacien